SMS Baden (1880) - pantserschip
 SMS Baden (1915) - slagschip